Fatma Aliye Topuz – scrittrice e attivista turca
 Gamze Topuz – attrice e modella turca
 Mehmet Topuz – ex calciatore turco
 Ömer Topuz – ex lottatore turco